

Населені пункти та їхні частини
 Тучно — місто в Валецькому повіті Західнопоморського воєводства
 Тучно — гміна в Валецькому повіті Західнопоморського воєводства
 Тучно — село в гміні Злотники-Куявські Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Тучно — село в гміні Стшельце-Краєнське Стшелецько-Дрезденецького повіту Любуського воєводства
 Тучно — село в гміні Победзіська Познанського повіту Великопольського воєводства
 Тучно — осада в гміні Злотники-Куявські Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки